Termin RSMG ima više značenja.
 -{Russell Simmons Music Group}-, izdavačka kuća
 16S rRNK (guanin527-N7)-metiltransferaza, enzim